

Сенне — село округу Вельки Кртіш, Банськобистрицький край.
 Сенне — село в окрузі Михайлівці, Кошицький край.